Ґміна Мощениця може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Мощениця (Горлицький повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Мощениця (Пйотрковський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві